Mülner steht für:
 Mülner (Zürich), Zürcher Rittergeschlecht aus dem 13. und 14. Jahrhundert

Mülner ist der Familienname folgender Personen:
 Thomas Mülner (1976), österreichischer Musicaldarsteller

Siehe auch:
 Müllner